Am Strand ist der Titel folgender Werke:

 Am Strand (Manet), Gemälde von Édouard Manet (1873)
 Am Strand (Pavese), Roman von Cesare Pavese (1942)
 Am Strand (Womacka), Gemälde von Walter Womacka (1962)
 Am Strand (Ian McEwan), Roman von Ian McEwan (2007)
 Am Strand (2017), Film von Dominic Cooke (2017)

Siehe auch:
 Die Frau am Strand
 Das Mädchen am Strand
 Kafka am Strand
 Pauline am Strand
 Tage am Strand 
 Tod am Strand